Международный теннисный турнир в Аделаиде 2020 (англ. 2020 Adelaide International) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Аделаиде (Австралия) и являющегося частью тура WTA в рамках WTA Premier и ATP тура. Основной турнир проходил с 12 января 2020 года по 18 января 2020 года на хардовых кортах.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный женский разряд 

 1 Рейтинг учтён на 6 января 2020
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Белинда Бенчич
  Присцилла Хон 
  Арина Соболенко 
  Айла Томлянович  
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Юлия Путинцева 
  Арина Родионова
  Бернарда Пера
  Александра Соснович
  Дарья Касаткина
  Виктория Голубич
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Татьяна Мария  
  Тимея Бабош
  Виталия Дьяченко

Женский парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 6 января 2020
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":

Одиночный мужской разряд 

 1 Рейтинг учтён на 6 Января 2020
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Алексей Попырин
  Алекс Болт
  Джеймс Дакворт 
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Ллойд Джордж Харрис 
  Федерико Дельбонис
  Томми Пол
  Грегуар Баррере
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Сальваторе Карузо
  Стефан Робер
  Хауме Муньяр

Мужской парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 6 Января 2020
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Алекс Болт /  Алексей Попырин
  Ллейтон Хьюитт /  Джордан Томпсон

Ход соревнования

Одиночный женский разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Одиночный мужской разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Женский Парный разряд

Парный мужской разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

 

Аделаида
Теннис
Январь 2020 года в Австралии
2020